

Personnes 
 Hans Maler  (1448-1491/1492), peintre allemand, père de Lucas Cranach l'Ancien.
 Hans Maler (1480/1488-1526/1529), peintre et portraitiste allemand.
 Laux Maler (1485-1522), luthier d'origine allemande
 Teobert Maler (1842-1917), explorateur austro-allemand.
 Henri Maler, maître de conférences en science politique à l'Université Paris VIII.
 Odette Martinez-Maler, maître de conférence en langue et culture espagnole à l'Université Montpellier 3.

Lieux 
 Maler Kotla était un État princier des Indes, aujourd'hui État du Penjab.

Homonymie de patronyme